Ву́лиця Багратіо́на — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Багратіона — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Багратіона — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Багратіона — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Багратіона — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Багратіона — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Багратіона — вулиця в місті Чернівці.

 Вулиця Багратіона — колишня назва Павла Скоропадського у місті Кременчук.
 Вулиця Багратіона — колишня назва Макарівська у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Багратіона — колишня назва вулиці Сергія Хрипунова в місті Кропивницький.
 Вулиця Багратіона — колишня назва вулиці Георгія Нарбута у місті Ужгород.

Вулиці, названі на честь людей